Pada kan syfta på:
 Pada (runmyntare) – en anglosaxisk runmyntare
 Pada Jõgi  – ett vattendrag i Estland